Antoni Dobrowolsk ist der Name folgender Personen:

* Antoni Dobrowolski (Widerstandskämpfer) (1904–2012), polnischer Widerstandskämpfer und Überlebender des Holocaust
 Antoni Bolesław Dobrowolski (1872–1954), polnischer Geophysiker, Meteorologe, Pädagoge und Polarforscher